Église San Martino peut désigner :

 L'Église San Martino, située à Venise dans le sextier de Castello.
 L'Église San Martino, située à Burano.
 L'Église San Martino, une ancienne église, supprimée en 1810, qui était située sur l'île de Murano, à Venise

Homonymie d'édifices religieux en italien